Велика Омутна () — назва кількох географічних об'єктів у Росії:
 Велика Омутна — річка в Амурській області, ліва складова річки Омутна (басейн Амуру).
 Велика Омутна — залізнична станція (населений пункт) у Сковородінському районі Амурської області.
 Велика Омутна — станція Забайкальської залізниці.